La A1 Ethniki 2005-06 fue la edición número 66 de la A1 Ethniki, la máxima competición de baloncesto de Grecia. La temporada regular comenzó el 20 de octubre de 2005 y los playoffs acabaron el 7 de junio de 2006. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs. El Iraklis BC y el Kolossos Rodou BC descendieron a la A2 Ethniki.

El campeón fue el Panathinaikos, que lograba su vigésimo séptimo título, derrotando en la final al Olympiacos B.C. en tres partidos.

Equipos

Resultados

Temporada regular

Marcadores

Playoffs

Galardones

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de A1 Ethniki
 Temporada 2005-06 en eurobasket.com
 Greek Basket League - 2005-06 Standings and Stats

Temporadas de la A1 Ethniki
Baloncesto en 2005
Baloncesto en 2006